rozprawa (naukowa) – forma wypowiedzi naukowej lub filozoficznej przybierająca czasem postać dysertacji lub traktatu
 rozprawa (sądowa) – posiedzenie sądu rozpatrującego wniesioną na wokandę sprawę